Михаи́л Ша́хов:
 Шахов, Михаил Афанасьевич (1931—2018) — советский борец вольного стиля.
 Шахов, Михаил Иосифович (1922—1987) — Герой Социалистического Труда, комбайнёр. 
 Шахов, Михаил Олегович (род. 1965) — российский религиовед, философ, специалист по государственно-конфессиональным отношениям.